Lill-Svarttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Svarttjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (6,38 ha)
Lill-Svarttjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 701669-138054), sjö i Åre kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 703482-138442), sjö i Åre kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (3,7 ha)
Lill-Svarttjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Lill-Svarttjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,

Se även
Svarttjärn
Lillsvarttjärnen, sjö i Nordanstigs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn